Хачатур Оникович Безирджян (, 6 декабря 1950, Ереван) — армянский политический и государственный деятель.

 Окончил Ереванский государственный университет (1968—1974). Физик. Кандидат биологических наук.
 1974—1976 — служил в советской армии.
 1977—1987 — старший лаборант, аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник института экспериментальной биологии. 
 1987—1991 — Научно-исследовательский технологический институт аминокислот объединения “Армбиотехнология’’ Министерства медицинской и биологической промышленности СССР, заведующий лаборатории НИИ аминокислот.
 1990—1995 — депутат верховного совета Арм.ССР, заместитель председателя постоянной комиссии по восстановлению независимой государственности и национальной политики
 1994 — 2002 — директор института управления Армении.
1996 — 1999 — председатель ЦИК Армении.
 1999 — 2002 —Комиссия по реформам публичной службы РА, член комиссии
 2002 — 2005 —Ереванский государственный экономический институт, доцент
 2003 — 2006 —Совет гражданской службы РА, советник председателя совета
 2006 — 2016 —Академия Государственного Управления РА, проректор по учебной части
 2016 — Академия Государственного Управления Республики Армения /РА/, проректор по дополнительному и непрерывному образованию

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Верховного Совета Армении
Члены ЦИК Армении